Тюменевка — название населённых пунктов в России:

 Тюменевка — деревня в Терновском районе Воронежской области.
 Тюменевка — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Тюменевка — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.
 Тюменевка — название села Речное в Харабалинском районе Астраханской области до 1947 года.
 Тюменевка — название села Ленино в Енотаевском районе Астраханской области до 1920-х годов.
 Тюменевка — одно из названий села Волжское в Наримановском районе Астраханской области до 1920-х годов.